Jméno a příjmení Josef Richter má více nositelů:

 Josef Richter (politik) (1837–1901) – rakouský politik německé národnosti z Čech, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Richter (pilot RAF) (1911–1989) – pilot RAF ve druhé světové válce